Macjonc peut se référer à :

 La gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus), dont il est le nom vernaculaire ancien.
 Ce nom se retrouve dans le Calendrier républicain, où il est associé au 27 brumaire.